Андрей Владимирович Стукопин () — российский шахматист, гроссмейстер (2014).

Норму мастера выполнил в 2006 году, международного мастера — в 2009 году, первую гроссмейстерскую норму — в 2012 году на турнире Aeroflot Open.

Участник чемпионата Европы 2014 года. 

Выступает в Шахматной лиге США за клуб «Рио Гранде Оспрейз» (входил в символическую сборную всех звёзд в сезонах 2014 и 2015 годов), в чемпионате России — за клуб «Тихий Дон».

Учится в Техасском университете в Браунсвилле.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте шахматной лиги США
 Выступления Андрея Стукопина на Всемирных юношеских олимпиадах
 Выступления Андрея Стукопина на чемпионатах мира среди юниоров

Шахматисты России